Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Миньор (Перник) и Локомотив (Горна Оряховица). Актуален шампион е ЦФКА Средец).

Класиране

Голмайстори

Състав на шампиона Витоша (София)

„Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Станке Димитров – днес град Дупница;

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Преслав – днес град Велики Преслав;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7
1987/88
1987/88